Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben ist eine deutsche Doku-Soap, die auf RTL II ausgestrahlt wurde und über den deutschen Unternehmer Konny Reimann und seine Familie, welche in die USA ausgewandert ist, berichtet.

Konzept 
Die Sendung dreht sich um die Erlebnisse von Konny Reimann, seiner Ehefrau Manuela sowie ihren beiden Kindern Janina und Jason, ihren Hund Phoebie und Papagei Erwin. Um den American Dream zu leben, ist die Familie in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Zunächst lebte die Familie in dem kleinen Ort Gainesville in Texas, später zogen Konny und seine Frau nach Hawaii auf die Insel O'ahu. Sie besitzen dort ein weitläufiges Anwesen mit dem Namen „Konny Island“, wo sie in ihrem täglichen Leben vom RTL-2-Kamerateam begleitet werden.

Im Vordergrund stehen die verschiedenen Projekte, die Konny und Manu im Laufe der Jahre geplant und durchgeführt haben, wie der eigenhändige Bau eines großen Wohnhauses mit Leuchtturm an einem kleinen See sowie einer „Hafenkneipe“ und mehrerer Gästehäuser auf ihrem Grundstück in Texas, der Umbau eines Greyhound-Buses in ein Wohnmobil, der Bau einer „Dschungelbar“, einer Hängebrücke und hängenden Terrasse mit Whirlpool auf ihrem Gelände auf O'ahu oder die Eröffnung einer „Bus-Boutique“ von Manu. Daneben wird auch die völlige Integration ihrer Kinder in die amerikanische Gesellschaft dokumentiert, wie die Hochzeit der Tochter Janina und die Geburt und das Aufwachsen der Kinder von Sohn Jason. Gelegentlich begleitet das Filmteam die Reimanns auf ihren Reisen, wie beispielsweise bei ihren Fahrten im Wohnmobil durch die USA, Europa und Australien oder dem Besuch der Nachbarinseln von O'ahu, die durch Konnys Kapriolen immer auch ein gewisses Quantum an Abenteuer und Nervenkitzel beinhalten. Neue Impulse erhielt die Serie durch die Geburt von Janinas und Ehemann Colemans Sohn und deren Umzug von Texas in den Bundesstaat Washington in die Nähe von Portland im Pazifischen Nordwesten der USA sowie durch Reimanns Kauf eines Strandhauses im Norden der Insel im Oktober 2020.

Produktion und Ausstrahlung 
Die Fernsehserie wurde von  2013 bis 2019 von Constantin Entertainment produziert, anschließend von der just5media GmbH. Die erste Folge wurde am 23. Dezember 2013, die letzte am 17. November 2021 auf RTL II ausgestrahlt. Insgesamt wurden 82 Folgen in 16 Staffeln produziert. Ein Brasilien-Spezial wurde am 9. Juni 2014 gesendet. Die 16. Staffel wurde ab dem 20. Oktober 2021 in Doppelfolgen ausgestrahlt. Die Sendungen erzielten in der Regel jeweils über eine Million Zuschauer.

Die Serie wird ab dem 9. Januar 2022 wöchentlich zur Prime Time unter dem neuen Titel Willkommen bei den Reimanns vom Sender Kabel eins ausgestrahlt und von der Joker Picture GmbH produziert. Es wurde ein mehrjähriger Exklusiv-Vertrag mit dem neuen Sender unterzeichnet.

Weblinks 
 
 Sendung auf RTL2.de

Einzelnachweise 

RTL II
Doku-Soap
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Fernsehsendung (Deutschland)